Sposalizio col Mare – cerimonia che si celebra ogni anno a Cervia
 Sposalizio col Mare – antica cerimonia che simboleggiava il dominio marittimo di Pisa